Joseph B. McCormick, orvos, tudományos szakember (1974-ben az amerikai Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Járványügyi Ellenőrző és Megelőző Központ) egyik járványügyi nyomozója (Epidemic Intelligence Service Officer))
 Joseph Carroll McCormick (1907–1996) római katolikus püspök
 Joseph F. McCormick (1963) amerikai politikus, üzletember, politikai aktivista
 Joseph H. McCormick, amerikaifutball-edző
 Joseph M. McCormick (1877–1925) Illinois állam szenátora
 Joseph McCormick (krikettező) (1834–1914) angol amatőr krikettjátékos
 Joseph McCormick (jégkorongozó) (1894–1934) olimpiai ezüstérmes kanadai születésű amerikai jégkorongozó
 Joseph McCormick (politikus) (1814–1879) politikus
 Joseph Gough McCormick (1874–1924) a Manchesteri Egyetem dékánja